Дэвид Раш (, род. 7 августа 1944 года, Сент-Луис (Миссури), США) — американский актёр.

Биография 
Дэвид Раш родился 7 августа 1944 года в Сент-Луисе, штат Миссури, в семье фермера.

После окончания колледжа поступил в Чикагский университет. Работал учителем.

Участвовал в театральных постановках. В кино дебютировал в 1977 году. Самую свою известную роль сыграл в комедийном сериале «Кувалда» ().

Всего Дэвид Раш снялся более чем в 80 фильмах и сериалах.

В 1976 году женился на Хизер Лаптон, в их семье трое детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Выпускники Элмхерстского университета